Иван Трофимович Грицай (; 20 августа 1938, село Багатенька, теперь Кегичевского района, Харьковской области) — украинский политик, бывший глава Николаевского областного совета, бывший народный депутат Украины. Член ЦК КПУ в 1990 — 1991 г.

Биография 
Родился 20 августа 1938 в селе Багатенька Кегичевского района Харьковской области. Украинец.

Окончил Первомайскую среднюю школу Николаевской области.

В 1960 году окончил агрономический факультет Уманского сельскохозяйственного института, по специальности — агроном.

С 1960 — агроном-экономист колхоза имени Ленина села Березки Кривоозерского района Николаевской области.

С сентября 1961 г. выдвинут на комсомольскую работу. Занимает должности заведующего отделом, с ноября 1961 — первого секретаря Кривоозерского районного комитета ЛКСМУ; с января 1963 — секретаря комитета комсомола Снигиревского производственного колхозно-совхозного управления; 1963 — секретаря Николаевского сельского областного комитета ЛКСМУ, с декабря 1964 — секретаря Николаевского областного комитета ЛКСМУ.

С февраля 1967 — второй секретарь, а с 18 декабря 1967 — первый секретарь Николаевского областного комитета ЛКСМУ.

С 1971 — первый секретарь Очаковского районного комитета КПУ.

В 1974—1976 — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

С 1976 — заведующий отделом пропаганды и агитации Николаевского областного комитета КПУ.

С 1978 до 1983 — заместитель председателя Николаевского облисполкома.

С 1983 до 1989 — секретарь Николаевского областного комитета КПУ. Полтора года — командировка в Афганистан.

С 16 декабря 1989 до апреля 1990 года и с января 1991 до 20 апреля 1992 — председатель Николаевского областного исполнительного комитета.

С 25 мая 1990 по август 1991 — первый секретарь Николаевского областного комитета КПУ.

С 8 апреля 1990 до 1994 — председатель Николаевского областного совета.

Народный депутат Украины 12 (1) созыва с 15 мая 1990 до 10 мая 1994 г. Избран в Николаевском избирательном округе N 290. Член мандатной комиссии ВР Украины и по вопросам депутатской этики.

С 20 марта 2008 — председатель совета старейшин при председателе Николаевской областной администрации.

Партийная принадлежность 
Член КПСС в 1963—1991 г.г. Делегат XXVIII съезда КПСС.

Семья 
Отец погиб во время Великой Отечественной войны; мать была уборщицей. Женат; сын Максим; дочь Оксана.

Награды и звания 
Награждён тремя Орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями СССР и Республики Афганистан. Государственный служащий 1-го ранга (апрель 1994).

Примечания

Источники 
 Сайт Верховной Рады Украины (укр.)
 Грицай Иван Трофимович. Биография. Характеристика (укр.)
 Интернет-справочник «Официальная Украина сегодня» (укр.)
 Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи (рус.)

Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Председатели Николаевского облисполкома
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Члены ЦК КП Украины
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Председатели Николаевского областного совета
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Украины